Příjmení Twardowski nosí více významných osobností:

 Juliusz Twardowski (1874–1945) – polský politik z Haliče
 Kazimierz Twardowski (1866–1938) – polský filozof, psycholog a pedagog
 Romuald Twardowski (* 1930) – litevský hudební skladatel